Les Corso-américains sont des Américains d'origine corse, totalement ou partiellement, ils sont un millier.

Personnalités 
 René Auberjonois
 Charles Joseph Bonaparte
 Cipriano Ferrandini
 Tania Raymonde
 Reni Santoni

Références 

Diaspora française